Betton peut se référer à plusieurs sujets.

Personnes 

 Betton de Sens († 918), évêque d'Auxerre ;
 Jean-Pierre Betton (1946-2022),  footballeur français ;
 Marc Betton (1945-2015), acteur et metteur en scène français.

Toponyme 

 
 , village du Shropshire
 , village du Shropshire

 
 Betton, commune d'Ille-et-Vilaine
 Betton-Bettonet, commune de Savoie
 Marchais-Betton, devenue Marchais-Beton, commune de l'Yonne nommée d'après Betton de Sens

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France